Никоноровка () — село на Украине, находится в Славянском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1424283503. Население по переписи 2001 года составляет 398 человек. Почтовый индекс — 84187. Телефонный код — 626.

Расположено на одном из ручьёв реки Беленькая.

Ранее село называлось Никаноровка. Название было уточнено в период с 1979 по 1986 гг., хотя в справочнике адм.-тер. деления Донецкой области по состоянию на 1.03.1988 г. было ещё указано под прежним названием.

Адрес местного совета 
84187, Донецкая область, Славянский р-н, с. Малиновка, ул. Ленина, 6; тел. 63-03-35.

Примечания

Ссылки 
 Никоноровка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Славянского района (Донецкая область)